Мари́я Нау́мовна Вирола́йнен (род. 19 апреля 1954, Ленинград) — российский , доктор филологических наук (2005), член-корреспондент РАН (2019).

Биография 
Дочь литературоведа Н. Я. Берковского. Окончила факультет русского языка и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена (1975) и аспирантуру ИРЛИ АН СССР (1978), в штате с 20 декабря 1978 года. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию «„Миргород“ Н. В. Гоголя (проблемы стиля)».

До 1983 года работала в Секторе новой русской литературы, затем в Отделе пушкиноведения ИРЛИ (с 2004 года — и. о. заведующей, с 2005 года — заведующая отделом). В 2005 году защитила докторскую диссертацию «Четыре типа словесной культуры (исторические трансформации)».

Заместитель председателя (с мая 2009), сопредседатель Пушкинской комиссии РАН. Профессор филологического факультета СПбГУ. Член редколлегии журнала «Русская литература».

Муж — литературовед Б. В. Аверин (1942—2019).

Общественная позиция 
В феврале 2022 года подписала открытое письмо российских учёных и научных журналистов с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.

Основные работы 

 Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Амфора, 2003. — 503 с. — ISBN 5-94278-487-6. Электронная версия.
 2-е изд.: СПб.: Пальмира, 2016. — 508 с. — ISBN 978-5-521-00008-1.
 Исторические метаморфозы русской словесности. СПб.: Амфора, 2007. — 494 с. — ISBN 978-5-367-00389-5.
 2-е изд.: СПб.: Пальмира, 2016. — 500 с. — ISBN 978-5-521-00019-7.

 В соавт.: Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1—3. СПб., 2009—2017.

Литература 
 Пушкинский Дом: материалы к истории (1905—2005) / под ред. Н. Н. Скатова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 419.

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИРЛИ РАН (+ )

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Пушкинского Дома
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Пушкинисты